Икшкиле ():

 Икшкиле — город (с 1992 года) в Икшкильском крае Латвии.
 Икшкиле — остановочный пункт на железнодорожной линии Рига — Даугавпилс.